Pedunculozetes är ett släkte av kvalster. Pedunculozetes ingår i familjen Chamobatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Pedunculozetes